England steht für:

 England, größter Landesteil des Vereinigten Königreichs
 Königreich England, England in der Zeit vom 10. Jahrhundert bis 1649 und von 1660 bis 1707
 Commonwealth of England, England in der Zeit von 1649 bis 1660
 England (Band), britische Progressive-Rock-Band
 England!, deutscher Spielfilm von Achim von Borries aus dem Jahr 2000

Orte in Deutschland:
 England (Buch am Erlbach), Gemeindeteil von Buch am Erlbach im Landkreis Landshut
 England (Nordfriesland), Ortsteil der Gemeinde Nordstrand, Kreis Nordfriesland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 England (Arkansas), im Lonoke County
 England (New Mexico), im Colfax County – nicht mehr existent
 England (Ohio), im Ashland County
 England (Oklahoma), im Adair County
 England Estates, im Carroll County, Maryland
 England Hills, im Weber County, Utah
 England Isle, im Talladega County, Alabama
 England Run, im Stafford County, Virginia
 England Run North, im Stafford County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 England Farm, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 82002674
 England House, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 82000886
 England House and Mill, in Newark, Delaware, ID-Nr. 72001597

geografische Objekte in Antarktika (nach Geologen names England):
 England-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land
 England Peak, Berg im Queen Elizabeth Land
 England Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand
 Mount England, Berg im Viktorialand

England ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony W. England (* 1942), US-amerikanischer Astronaut
 Audie England (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Beth England (* 1994), englische Fußballspielerin
 Brian England (* 1988 oder 1989), US-amerikanischer Pokerspieler
 Dave England (* 1969), US-amerikanischer Stuntman

 Edward England (eigentlich Edward Seegar; ?–1720), irischer Pirat
 Edward T. England (1869–1934), US-amerikanischer Politiker
 Eric Gordon England (1891–1976), britischer Luftfahrtpionier und Autorennfahrer

 Gordon R. England (* 1937), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Hannah England (* 1987), britische Leichtathletin
 Jeremy England (* 1982), US-amerikanischer Physiker am Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 Joshua England (* 1986), neuseeländischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Justin England (* 1978), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 Lynndie England (* 1982), US-amerikanische Soldatin
 Michael England (* 1983), australischer Straßenradrennfahrer
 Mike England (* 1941), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Natasha England (Natasha; * 1952), schottische Popsängerin
 Paul England (1929–2014), australischer Autorennfahrer
 Paula England (* 1949), US-amerikanische Soziologin
 Peter Thomas England (* 1993), britischer Wrestler mit dem Pseudonym Pete Dunne
 Richard England (* 1937), maltesischer Architekt, Schriftsteller, Künstler und Hochschullehrer
 Richard England (Radsportler) (* 1981), australischer Radrennfahrer
 Ty England (* 1963), US-amerikanischer Country-Sänger
 William England (1830–1896), englischer Fotograf und Erfinder
 Yan England, kanadischer Filmemacher

Siehe auch:
 Engländer
 
 England, England
 Neuengland
 New England
 Englisch
 English
 Englich